Luogang bezeichnet:

 Luogang (萝岗区), Stadtbezirk von Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Luogang (Guangning) (螺岗镇), Großgemeinde im Kreis Guangning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Luogang (Xingning) (罗岗镇), Großgemeinde der Stadt Xingning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Luogang (Huangpu) (萝岗街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangpu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Luogang (Buji) (罗岗社区), Einwohnergemeinschaft des Straßenviertels Buji der Stadt Shenzhen, Provinz Guangdong siehe Luogang (Buji)